Янков — болгарське прізвище.

 Чавдар Янков — болгарський футболіст, півзахисник «Славії» (Софія).

Населені пункти в Чехії:

 Янков (Бенешов)
 Янков (Чеське Будейовіце)
 Янков (Пельгржимов)